Dínamo pode referir-se a:

 Dínamo - aparelho que gera corrente contínua convertendo energia mecânica em elétrica.

 Clubes desportivos
 Dínamo Tirana, Albânia
 Dínamo de Berlim, Alemanha
 Dínamo Meidling, Áustria
 Dínamo Brest, Bielorrússia
 Dínamo Minsk, Bielorrússia
 Dínamo České Budějovice, República Checa
 Dínamo Zagreb, Croácia
 Dínamo Tbilisi, Geórgia
 Dínamo Bender, Moldávia
 Dínamo Bucareste, Romênia
 Dínamo Moscou, Rússia
 Dínamo Barnaul, Rússia
 Dínamo Bryansk, Rússia
 Dínamo Makhachkala, Rússia
 Dínamo Stavropol, Rússia
 Dínamo São Petersburgo, Rússia
 Dínamo Kiev, Ucrânia

 Outros
 Operação Dínamo, operação militar da Segunda Guerra Mundial
 Dynamo, ilusionista britânico

Ver também 
 Estádio Dínamo

Desambiguação